A Segunda División 1948-49-es szezonja volt a bajnokság tizennyolcaik kiírása. A bajnokságban 14 csapat vett részt, a győztes a Real Sociedad lett. Kieső nem volt.

Végeredmény 

Segunda División szezonok
Spanyol 2
Spanyol 2